

Кобленц — громада в кантоні Ааргау

Кобленц — місто у федеральній землі Рейнланд-Пфальц
 Кобленц — громада, федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія

Інше 
 Кобленц — футбольний клуб з однойменного міста